Плодовое — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Плодовое — до 2000 г. название села Игилик Сайрамского района Южно-Казахстанской области.

Россия 
 Плодовое — посёлок в Славском районе Калининградской области.
 Плодовое — посёлок в Приозерском районе Ленинградской области.
 Плодовое — село в Новоорском районе Оренбургской области.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Плодовое — село в Бахчисарайском районе.
 Плодовое — село в Нижнегорском районе.

Украина 
 Плодовое — посёлок в Каховском районе Херсонской области.

См. также 
 Плодовое вино
 Плодовое тело
 Плодовый